Castillejos kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Castillejos, kommun,

Marocko 

 Fnideq, ort, Tanger-Tétouan, Tetouan, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar